Todd Miller, annonceur américain ;
 Todd Miller, journaliste américain ;
 Todd Miller (né en 1974), joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 Todd Miller (né en 1973), joueur de soccer américain né en 1973 ;
 Todd Miller (né en 2002), joueur de football anglais ;
 Todd T.J. Miller (né en 1981), acteur et humoriste américain.